Camargo kan som auktorsförkortning betyda:

 Hélio Ferraz de Almeida Camargo
 Amabilio J.A. de Camargo

Robotskapade auktorsförkortningar